LGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Londra-Gatwick (Regno Unito)
 LGW – codice vettore ICAO di Luftfahrtgesellschaft Walter

en:LGW